Dannebrog – altro nome della bandiera della Danimarca
Ordine del Dannebrog – ordine cavalleresco danese
Dannebrog – comune del Nebraska